|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Hobart (officieel Hobart International) van 2017 vond plaats van zondag 8 tot en met zaterdag 14 januari 2017 in de Australische plaats Hobart. Het was de 24e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Alizé Cornet kon haar titel niet verdedigen door een rugblessure.

De Nederlandse Kiki Bertens was topreekshoofd van het toernooi. Zij verloor in de kwartfinale in twee sets van de latere winnares.

De Nederlandse Cindy Burger nam deel aan de kwalificaties maar werd hierin uitgeschakeld. Door de vele afmeldingen kreeg zij alsnog gelegenheid om als lucky loser aan het hoofdtoernooi deel te nemen. Zij verloor echter meteen in de eerste ronde.

De Belgische Kirsten Flipkens bereikte de tweede ronde. Hierin verloor zij in twee sets van de Roemeense Monica Niculescu.

De Belgische Elise Mertens kon zich via kwalificaties plaatsen. Zij won het toernooi – in de finale versloeg zij de als derde geplaatste Roemeense Monica Niculescu. Vanwege haar mooie parcours op het toernooi kon zij niet aan de kwalificaties voor het Australian Open deelnemen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
De titelhoudsters, de Chinese Han Xinyun en de Amerikaanse Christina McHale, besloten dit jaar niet deel te nemen.

Het eerste reekshoofd, Monica Niculescu en Abigail Spears, bereikte de tweede ronde. Daar moesten zij verstek laten gaan, wegens een beenblessure van Spears.

Het ongeplaatste duo Raluca Olaru en Olha Savtsjoek won het toernooi. In de finale versloegen zij het als derde geplaatste koppel Gabriela Dabrowski en Yang Zhaoxuan in de match-tiebreak. Het was hun tweede gezamenlijke titel. De Roemeense Olaru had daarnaast vier eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Oekraïense Savtsjoek twee.

Het Nederlands-Zweeds, als tweede geplaatste, duo Kiki Bertens en Johanna Larsson strandde al in de eerste ronde. Zij verloren van de latere winnaressen in twee sets.

De Belgische Kirsten Flipkens nam deel aan de zijde van de Italiaanse Sara Errani. Zij bereikten de tweede ronde, hierin hebben zij echter nooit gespeeld. Zij gaven verstek door een blessure van Errani.

De Nederlandse Demi Schuurs speelde samen met Renata Voráčová uit Tsjechië. Zij werden in de halve finales uitgeschakeld door het als derde geplaatste duo Gabriela Dabrowski en Yang Zhaoxuan.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Hobart 2017
Hobart